Република Намибия е разделена на 13 региона, в които са обособени общо 102 административни-избирателни окръзи. Всеки един от избирателните окръзи избира свой представител в Регионалният съвет на Намибия (regional council).

Каприви

Еронго

Хардап

Карас

Окаванго

Кхомас

Кунене

Омахеке

Охангвена 

 Окръг Енхана
 Окръг Ендола
 Окръг Енгела
 Окръг Епембе
 Окръг Охангвена
 Окръг Оконго
 Окръг Омундаунгило
 Окръг Ондобе
 Окръг Онгенда
 Окръг Ошиканго

Омусати 

 Окръг Анамуленге
 Окръг Елим
 Окръг Етайи
 Окръг Огонго
 Окръг Окахао
 Окръг Окалонго
 Окръг Онеси
 Окръг Ошикуку
 Окръг Руакана
 Окръг Цанди
 Окръг Уутапи

Ошана 

 Окръг Окаку
 Окръг Окатана
 Окръг Окатжали
 Окръг Омпунджа
 Окръг Ондангва
 Окръг Онгуедива
 Окръг Ошакати
 Окръг Ууквийю
 Окръг Уувидхия

Ошикото 

 Окръг Енгоди
 Окръг Гуинас
 Окръг Оканколо
 Окръг Олуконда
 Окръг Омунтеле
 Окръг Омутия
 Окръг Онайена
 Окръг Онийпа
 Окръг Ониания
 Окръг Цумеб

Очосондюпа